Tělovýchovná jednota Sokol Hrotovice je moravský fotbalový klub z města Hrotovice, hrající od sezóny 2017/18 okresní přebor Třebíčska (8. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1934 pod názvem SK Hrotovice.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Hrotovice.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1934 – SK Hrotovice (Sportovní klub Hrotovice)
 19?? – TJ Sokol Hrotovice (Tělovýchovná jednota Sokol Hrotovice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1934
TJ Sokol
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč